Cadenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Cadenbach (* 1960), deutsche Diplomatin
 Hubert Josef Cadenbach (1800–1867), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Koblenz

 Joachim Cadenbach (1925–1992), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher
 Karl Cadenbach (1873–1916), badischer Oberamtmann
 Rainer Cadenbach (1944–2008), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer